И́горь Березо́вский:
 Березовский, Игорь Борисович (1942—2007) — русский художник, график, дизайнер.
 Березовский, Игорь Олегович (род. 1990) — украинский футболист.